Джалалидин Мухамедович Мухамедов (, , кишлак Камышкурган Бободарханской волости (Ашт) Наманганского уезда Ферганской области, Туркестанская АССР, РСФСР — , Таджикская ССР) — советский, таджикский государственный деятель, 1-й секретарь Шаартузского райкома КП Таджикистана (1970—1981), 1-й секретарь Куйбышевского райкома КП Таджикистана (1961—1970).

Биография 
Мухамедов Джалалидин родился 10 февраля 1920 г. в кишлаке Камышкурган, Бободарханской волости (Ашт) Наманганского уезда, Ферганская область, Туркестанская АССР в составе РСФСР (ныне Таджикистан) в семье земледельца, участника партизанского движения в борьбе с басмачеством. Таджик по национальности, член ВКП(б) с 1951 года, выпускник агрономического факультета Таджикского сельскохозяйственного института (1962).

Свою трудовую деятельность Мухамедов Джалалидин начал в 1941 году учителем в школе им А. С. Пушкина Куйбышевского района Сталинабадской области, Таджикская ССР.

С 1942 по 1944 годы участник Великой отечественной войны (Волховский фронт, 372-я резервная дивизия. Синявино), в 1944 году был тяжело ранен в бою после чего был демобилизован из Красной армии, затем вернулся на родину.

С 1944 по 10.1947 годы работал бухгалтером колхоза «XVIII партсъезда» Куйбышевского района (ныне район Абдурахмана Джами), Курган-Тюбинская область.

С 10.1947 по 03.1951 годы работал председателем колхоза имени Ворошилова Куйбышевского района.

С марта 1951 по июль 1951 годы заместитель председателя колхоза имени Сталина Куйбышевского района.

С 07.1951 по 10.02.1955 затем председателем колхоза имени М. Горького Куйбышевского района.

С 10.02.1955 по 24.05.1961 председатель колхоза «Уялы» Куйбышевского района (с 24.08.1955 по 29.12.1973 район был передан в непосредственное подчинение республиканским органам).

С 24.05.1961 по 04.01.1963 годы работал первым секретарём Куйбышевского райкома КП Таджикистана.

На состоявшейся 4 января 1963 года первой партийной конференций партийных организаций Куйбышевского производственного колхозно-совхозного управления избран членом партийного комитета Куйбышевского производственного колхозно-совхозного управления, избранный партийный комитет был с правами райкома партии вместо упраздненного на этот период Куйбышевского райкома партии (04.01.1963-12.01.1965):
Выписка из протокола № 12 от «6» февраля 1963 г. «Утвердить тов. Мухамедова Д. секретарём партийного комитета Куйбышевского производственного колхозно-совхозного управления. Секретарь ЦК КП Таджикистана (Д. Расулов)»

С 12 января 1965 по декабрь 1970 годы вновь был избран первым секретарем Куйбышевского районного комитета КП Таджикистана.

С 12.1970 по 26.08.1981 годы был избран первым секретарем Шаартузского райкома КП Таджикистана Курган-Тюбинской области. Заслуженный агроном Таджикской ССР (1980).

В сентябре 1961 г. на XIV, в декабре 1963 г. на XV, в феврале 1971 г. на XVII, в январе 1976 г. на XVIII и в январе 1981 г. на XIX съездах КП Таджикистана был избран членом ЦК Компартии Таджикистана (1961—1966; 1971—1981), депутат Верховного Совета Таджикской ССР с 1961 по 1966 гг. и 1971 по 1981 гг. (6-10 созывов), являлся членом Президиума Верховного Совета Таджикской ССР (1971—1981).

Мухамедов Джалалидин скончался 26 августа 1981 года в Шаартузе, похоронен в г. Душанбе.

Общественная деятельность 
 избирался членом ЦК КП Таджикистана на XIV, XV, XVII, XVIII и XIX съездах КП Таджикистана, 
 являлся депутатом Верховного Совета Таджикской ССР (6-10 созывов), членом Президиума Верховного Совета Таджикской ССР (1971—1981).

Награды и звания 
 три Орден Ленина (1971; 1973; 1976),
 Орден Октябрьской Революции (1981),
 два Орден Трудового Красного Знамени (1965, 1968),
 Орден «Знак Почёта» (1954),
 Орден Отечественной войны II степени (1975),
 «За боевые заслуги» (1945),
 «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1946),
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1947),
 «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1965),
 «50 лет Вооруженных Сил СССР» (1968),
 За доблестный труд (1970),
 «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1975),
 «60 лет Вооружённых Сил СССР» (1978),
 «За трудовое отличие» (1949),
 Заслуженный агроном Таджикской ССР (1980),
Награждён Почётными грамотами Президиума Верховного Совета Таджикской ССР (1964; 1970).

Семья 
 Отец — Яминов Мухамедбобо ( (1865—1943) — был земледельцем, командир партизанского отряда, активный участник ликвидаций басмаческих банд: Рахманкула курбаши; Кабаяра; Пангазкого курбаши Ирмата «пансат»; Абдулназар юзбаши и Масаид юзбаши, был председателем Аштского волостного исполкома Наманганского уезда (1917—1925). Мать — Мадумарова Кароматбиби (1896—1967) — работала колхозницей колхоза им Ворошилова.
 Жена — Мухамедова Тошибиби урожденная Икромова Тошибиби (1927—2012) — мать-героиня, работала колхозницей им Ворошилова. Сыновья: Мухамедов Фахриддин (1949—1978) — работал ответственным работником организационного отдела Курган-Тюбинского обкома КП Таджикистана; Мухамедов Садриддин (род. 1951); Мухамедов Нуриддин (род. 1953) — работал зам председателя Госагропрома Таджикской ССР, одновременно начальник Главного управления по производству и переработки продуктов животноводства (1988—1991); Мухамедов Сироджиддин Джалолиддиновича (род. 1955) — выпускник Таджикского сельскохозяйственного института (1977), первый зам. гендиректора Леса производственного объединения ТаджССР (1993—1995); Мухамедов Фатхиддин (1962—1983) — зав. мастерским совхоза «Киргизстан» (1982—1983); Мухамедов Хайриддин (род. 1966) — работает в представительстве компании Komatsu в Таджикистане. Дочери: Мухамедова Рискиниссо (род. 1947) — работала директором ср. школы № 1 им Фирдавси Куйбышевского района; Мухамедова Туфаниссо (род. 1957) — работала преподавателем географии ср. школы г. Курган-Тюбе, проживает в г. Душанбе; Мухамедова Бахриниссо (род. 1959) — врач Центрального военного клинического госпиталя им. П. В. Мандрыка Минобороны РФ, г. Москва; Мухамедова Мавджиниссо (род. 1964) — работает лор-врачом в семейной клинике «Чудо-Доктор», Москва.

Память 
 В Куйбышевском районе (ныне Район Абдурахмана Джами Хатлонской области РТ) его именем названа улица в пгт Куйбышевск (1982).
 В Бешкентском районе Таджикской ССР (ныне Носири-Хусравском районе РТ) его имя носил совхоз № 5, теперь Ассоциация дехканского хозяйства (1982).
 Документальный фильм «Шаартуз Таджикская ССР 1978 год».

Примечания

Литература

Ссылки 

Первые секретари Куйбышевского райкома КП Таджикистана
Первые секретари Шаартузского райкома КП Таджикистана
Депутаты Верховного Совета Таджикской ССР 6-го созыва
Выпускники Таджикского аграрного университета
Члены ЦК КП Таджикистана
Секретари парткомов КПСС на предприятиях и в организациях
Председатели колхозов
Заслуженные агрономы Таджикской ССР
Депутаты Верховного Совета Таджикской ССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета Таджикской ССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета Таджикской ССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета Таджикской ССР 10-го созыва